Marcantonio Colonna (1478–1522) – kondotier z rodu Colonnów
 Marcantonio Colonna (1523–1597) – włoski kardynał
 Marcantonio Colonna (1535–1584) – książę Paliano
 Marcantonio Colonna (1724–1793) – włoski kardynał
 Marcantonio Colonna (1927) – włoski okręt podwodny